The Good, the Bad & the Queen — музыкальный проект фронтмена Blur Деймона Албарна, в состав которого вошли также басист The Clash Пол Симонон, Саймон Тонг (гитарист The Verve) и ударник Тони Аллен. Квартет дебютировал в 2007 году с одноимённым альбомом (продюсер Danger Mouse), который получил высокие оценки музыкальных критиков и поднялся до второй строчки в UK Albums Chart. Из альбома вышли три сингла, второй из которых, «Kingdom of Doom», в январе 2007 года поднялся в Британии до 20-й строчки.

Дискография 
 The Good, the Bad & the Queen (2007)
 Merrie Land (2018)

Примечания

Ссылки 
 The Good, The Bad & The Queen — официальный сайт
 The Good, The Bad & The Queen at MySpace.

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Супергруппы
Исполнители Virgin Records
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков